Маркиш — фамилия. Известные носители:

 Маркиш, Давид Перецович (род. 1938) — писатель, переводчик, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля.
 Маркиш, Ольга Перецовна (более известна как Ольга Петровна Рапай; 1929—2012) — скульптор-керамист, член Национального союза художников Украины.
 Маркиш, Перец Давидович (1895—1952) — еврейский поэт, прозаик, общественный деятель.
 Маркиш, Силвину Силвериу (1918—2013) — португальский военный деятель и колониальный администратор.
 Маркиш, Симон Перецович (1931—2003) — филолог, переводчик античной поэзии, литературовед.
 Макарий (Маркиш) (род. 1954) — иеромонах Русской православной церкви, церковный публицист.